Альфо́нсас Моисе́евич Малдо́нис (; 1929—2007) — литовский советский поэт и редактор. Член КПСС с 1961 года. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10—11 созывов (1979—1989) от Литовской ССР. Народный поэт Литовской ССР (1984).

Биография 
Родился в семье крестьянина. В 1954 году окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. В 1962—70 годах — главный редактор издательства «Вага» (Вильнюс). Печатается с 1956 года. Первый сборник стихов — «Середина лета», опубликован в 1958 году, затем вышли сборники «Ветер тучу гонит» (1960), «Солнечный ливень» (1962; Государственная премия Литовской ССР, 1965), «Растут деревья» (1965), «Эти года» (1966), «Водяные знаки» (1969).

Награды 
 Командор ордена Витаутаса Великого (2004)
 Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1996)
 Медаль Независимости Литвы (2000)
 Орден Трудового Красного Знамени (1979)
 Орден Дружбы народов (1984)
 Народный поэт Литовской ССР (1984)
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1974)
 Государственная премия Литовской ССР (1965, 1981)

Сочинения в русском переводе 
 Высокие ноты, М., 1963; Стихи. [Вступительная статья В. Огнева], М., 1971.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Члены КПСС
Выпускники Вильнюсского университета
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Литовской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Народные поэты Литовской ССР
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР